Stoedena (Pernik), een dorp in de Bulgaarse oblast Pernik
Stoedena (Smoljan), een dorp in de Bulgaarse oblast Smoljan